CNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corrientes (CR) (Argentina)